Chercos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chercos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Chercos (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar